Матиа́с де Л’Обе́ль (Лобе́ль) (, или , или ) (1538, Лилль — 3 марта 1616, Хайгейт, Великобритания) — фламандский ботаник.

Обучался в университете Монпелье у Гийома Ронделе, который дал высокую оценку его талантам.

С 1571 по 1581 год занимался медициной в Антверпене и в Делфте, где был врачом принца Вильгельма I Оранского.

В 1584 году, с началом войны в Нидерландах Лобель оставил страну навсегда и переселился в Великобританию. Он стал смотрителем ботанического сада в Хакни (). В годы правления короля Якова I стал королевским ботаником.

В труде, озаглавленном «Stirpium adversaria nova» (Лондон, 1570), разделил растения на 7 классов: 1) злаки, 2) орхидные, 3) огородные, 4) овощи, 5) деревья и кустарники, 6) пальмы и 7) мхи.

В книге «Plantarum seu stirpium historia» (Антверпен, 1576, in folio, с указателем на семи языках) изобразил 2191 растение.

Французский ботаник Шарль Плюмье назвал в его честь род растений  из семейства .

Печатные работы 
 Plantarum seu stirpium historia, 1576

Примечания

Ссылки 
 Cincinnati Historical Society — Matthias de L’Obel

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Ботаники XVI века
Ботаники XVII века